Магомед Аладдин оглы Бадалбейли (; 27 апреля 1992, Джалилабад, Азербайджан) — азербайджанский футболист, амплуа — нападающий. Выступает в составе команды МОИК.

Биография 
Магомед Бадалбейли родился 27 апреля 1992 года в азербайджанском городе Джалилабад. В 13 лет начал заниматься футболом в спортивно-оздоровительном центре «Нефтчи», где пробыл до 16 лет. Первыми наставниками футболиста были Фазиль Аббасов и Башир Алиев.

Чемпионат 
Карьеру футболиста начал в 2009 году с выступления в составе дублеров бакинского «Нефтчи», где пробыл до 2011 года. В 2011 году переходит в клуб первого дивизиона «Локомотив» Баку, в котором выступает в течение одного сезона. С лета 2012 по январь 2013 года играет за дубль бакинского клуба «АЗАЛ». В январе 2013 года переходит в клуб первого дивизиона - ФК «Шуша», где проводит пол сезона. С сентября 2013 по май 2014 года является игроком бакинского ЦСКА, также выступающего в первой лиге. Далее, летом 2014 года, переходит в стан ФК «Нефтчала», где играет один сезон. Во время летнего трансферного окна 2015 года переходит в состав команды премьер-лиги ФК «АЗАЛ» Баку.

Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Кубок 
Статистика выступлений в Кубке Азербайджана по сезонам:

Достижения 
 2008 год - победитель первенства Азербайджана среди футболистов 1992-1993 годов рождения, сезона 2007/08 годов, в составе «СОЦ Нефтчи» Баку;
 2009 год - победитель первенства Азербайджана среди футболистов до 17 лет, сезона 2008/09 годов, в составе «СОЦ Нефтчи» Баку. С 38 забитыми голами становится также лучшим бомбардиром чемпионата;
 2015 год - победитель первого дивизиона Азербайджана сезона 2014/15 годов в составе ФК «Нефтчала».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Mahammad Badalbayli on worldfootball.net
 Информация игрока: Магомед 'Аляддин' Бадалбейли | Topaz Премьер-лига. 2015-2016
 Mahammad Badalbayli on transfermarkt.co.uk
 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Локомотив-Баладжары»
Игроки ФК «Шуша»
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Нефтчала»
Игроки ФК «Шувелян»